A Taça David Morrell de Rugby é a competição estadual do Tocantins de rugby union. O campeonato tem esse nome em homenagem ao pastor irlandês David Morrell, que trouxe a primeira bola de rugby ao Tocantins, em 1990. A primeira edição é disputada no ano de 2012 entre as equipes do Palmas Rugby Clube, da capital e o Mutuca Rugby de Gurupi. O vencedor da disputa define o representante tocantinense na Copa Amazônia Legal, torneio que define a equipe que representa a Região Norte do Brasil na Copa do Brasil.

Rugby XV Masculino 2015

Edições Anteriores - Rugby XV Masculino

Rugby 7s Masculino 2015

Edições - Rugby 7s Feminino